Eisbrunn ist der Naem folgender Orte:

 Eisbrunn (Harburg), Ortslage in der Stadt Harburg im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Eisbrunn (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark